Woski – grupa substancji:
 Wosk pszczeli
 Ozokeryt (dawniej: wosk ziemny)
 Wosk – minialbum Taco Hemingwaya

Zobacz też 
 Woskowina
 Metoda wosku traconego
 Przeobrażenie tłuszczowo-woskowe